Niemcy:
 Boxberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber
 Boxberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber
 Boxberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Boxberg – dzielnica Heidelbergu
 Boxberg/O.L. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz

Inne:
 Boxberg – konny tor wyścigowy koło Gothy